Kalguéri steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger, siehe Karguéri (Bouné)
 ein Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger, siehe Déwa Karguéri
 einen Weiler in der Gemeinde Tanout in Niger, siehe Kalguéri (Tanout)